Пам'ятник Проні Прокопівні та Голохвастову — пам'ятник персонажам кінокомедії «За двома зайцями» розташований в Києві на Андріївському узвозі.

Опис 
Побудований в 1999 (відкритий 23 серпня) за проектом архітектора В. Скульского та скульпторів В. Щура та В. Сивка. 

Скульптурна композиція включає Свирида Голохвастова, який схилив коліно та подає руку Проні Прокопівні, яка, в свою чергу, простягає йому руку на поцілунок. 

Проня Прокопівна та Свирид Голохвастов є персонажами комедійної п'єси "За двома зайцями" (1883) українського драматурга Михайла Старицького. Пам'ятник розташований поблизу Андріївської церкви (архітектор Вартоломей Растреллі), на самому початку Андріївського узвозу в Києві. 

На задній частині скульптури Свирида Голохвастого є символічний жучок. Внизу пам'ятника лежить рукавичка Свирида. 

Розмір скульптури: 240х185х86

Посилання  
 Пам'ятник Проні Прокопівні та Голохвастову 
 Проня Прокопівна та Голохвастов на Андріївському узвозі 

Пам'ятники Києва
Пам'ятники, встановлені 1999
Засновані в Україні 1999
Проні
Проні